Криничуватська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Криничуватська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район